Kreuzkirche steht für:
 Kreuzkirche (Architektur), eine Kirche, die im Grundriss das Kreuz wiedergibt
 Heilig-Kreuz-Kirche, Cruciskirche, Kreuzerhöhungskirche, zu Ehren des Kreuzes Christi (14. September u. a.)
 Kreuzauffindungskirche, zu Ehren der Auffindung dieses Kreuzes (6. März / 7. Mai orth., 3. Mai kath.)

Siehe auch:
 Liste von Kreuzkirchen
 Crutzenkirche
 Kreuzkloster